32 км — остановочный пункт Большого кольца Московской железной дороги в городском округе Ликино-Дулёво Московской области, на однопутном участке Ильинский Погост — Егорьевск I — Воскресенск.

Платформа боковая, прямая, выход к деревням Беззубово и Игнатово. Расстояние до Москвы — 104 км, до Егорьевска — 7 км, до Куровской — 17 км, до Воскресенска — 32 км.

Работают как местные электропоезда по Большому кольцу (участок Куровская — Жилёво/Детково), так и несколько пар «прямых электропоездов» Москва-Казанская — Егорьевск II.

К югу от платформы находится переезд местной автодороги, пересекающей путь под острым углом.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Ссылки 
 
 Расписание электричек Пл. 32 км

Железнодорожные станции и платформы городского округа Орехово-Зуево
Остановочные пункты Большого кольца Московской железной дороги
Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги